Imperi Bamana: antic imperi principalment al modern Mali
 Llengua bamana, llengua africana del grup mandé que parlen uns deu milions de persones.
 Cultura bamana, cultura de la gent que usa la llengua bamana.
 Poble bamana, poble principalment de Mali i Burkina Faso